Łapsowa Niżna
 Łapsowa Wyżna